Roundel bezeichnet:

 im Englischen ein kreisförmiges militärisches Abzeichen, siehe Kokarde (Abzeichen)#Roundel
 eine Gedichtform in der englischen Literatur, siehe Roundel (Verslehre)

Siehe auch:
 Roundel Dome, Berg im Grahamland, Antarktika